oktawa – termin w muzyce i akustyce
 oktawa (interwał) – interwał w muzyce
 oktawa (akustyka) – oktawa w akustyce
 materiał dźwiękowy – podział materiału dźwiękowego na  oktawy 

 oktawa (literatura) – strofa złożona z ośmiu wersów
 oktawa (religia) – okres ośmiu kolejnych dni w religii
 wysoka oktawa – zasłona pomocnicza przed cięciem na głowę w szermierce
 oktawa kolubryna – w Polsce znana jako półfalkon lub sokolik, kaliber do 70 mm
 Octava – oktet wokalny
 oktawy Cayleya – pojęcie w matematyce, inaczej liczba Cayleya